Říčanský potok ist der Name mehrerer Bäche in Tschechien

 Říčanský potok, auch Říčanka, linker Zufluss zur Rokytka
 Říčanský potok, linker Zufluss zur Bobrava